Einstrahlung steht für:
 Einstrahlung (Sozialversicherung), gesetzliche Regelungen über den Geltungsbereich des deutschen Sozialversicherungsrechts für versicherungspflichtige Wanderarbeitnehmer, die innerhalb Deutschlands für einen ausländischen Arbeitgeber tätig sind
 Insolation (Physik), den Einfall der Sonnenstrahlung
 Ingress (engl. ‚Eindringen‘), Einstrahlung elektromagnetischer Störungen